Darskowo ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Darskowo (Malechowo) (bis 1945: Limbrechtshof, Kreis Schlawe/Pommern)
 Darskowo (Złocieniec) (bis 1945: Friedrichsdorf, Kreis Dramburg/Pommern)